Desa Mekarasih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mekarasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 108,13), Jawa Barat, 
 Desa Mekarasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,29, long 107,56), Jawa Barat, 
 Desa Mekarasih (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 106,65), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar